Georg Klein (1925–2016) – szwedzko-węgierski biolog
 Georg Klein (ur. 1953) – niemiecki pisarz
 Georg Klein (ur. 1991) – niemiecki siatkarz